

Persone 
 August Lehmann – calciatore svizzero
 Bernhard Lehmann – bobbista tedesco
 Dascha Lehmann – doppiatrice e attrice tedesca
 Else Lehmann – attrice teatrale tedesca
 Erich Leo Lehmann – statistico statunitense
 Erika Lehmann – agente segreto tedesca
 George Lehmann (1942) – cestista statunitense
 Gerhard Lehmann (1900-1987) – filosofo tedesco
 Gerhard Lehmann (1907-1986) – ingegnere tedesco
 Gerhard Lehmann (1960) – astronomo tedesco
 Henri Lehmann (1814-1882) – pittore francese
 Heinrich Ludwig Lehmann (1754-1828) – scrittore tedesco
 Inge Lehmann (1888-1993) – geofisica danese
 Jens Lehmann (1969) – calciatore tedesco
 Jacob Heinrich Wilhelm Lehmann – astronomo tedesco
 Johann Georg Christian Lehmann – botanico tedesco
 John Lehmann – scrittore britannico
 Karl Lehmann (1936-2018) – cardinale tedesco
 Lars Lehmann – bassista e giornalista tedesco
 Lilli Lehmann – soprano tedesco
 Lotte Lehmann – soprano statunitense
 Matthias Lehmann – calciatore tedesco
 Maurice Lehmann – attore e impresario teatrale francese
 Maxime Lehmann – calciatore francese
 Michael Lehmann – regista statunitense
 Paul Lehmann – paleografo e filologo tedesco
 Peter Lehmann – editore tedesco
 Rosamond Lehmann – scrittrice britannica
 Rudolf Lehmann – militare tedesco
 Stephan Lehmann – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Udo Lehmann – bobbista tedesco
 Urs Lehmann – sciatore svizzero

 Heinrich Lehmann-Willenbrock – ufficiale di marina tedesco

Altro 
 Lehmann – cratere lunare
 Lehmann – cratere sul pianeta Venere